Strangeland steht für:
 Dee Snider’s Strangeland, ein US-amerikanischer Film
 Strangeland (Album), ein Album der englischen Band Keane